Василий Михайлович Малыхин (род. 20 августа 1935, Усланка, Курская область) — советский рабочий, бригадир электромехаников, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1935 году. В семье было восемь детей, отец, Михаил Малыхин пропал без вести в Великую Отечественную войну при форсировании Днепра.

Василий окончил 7 классов средней школы в 1951 году.

С 1952 года работал на предприятиях Краматорска. Служил в Советской Армии мотористом, был отмечен благодарностью командования, был отличником боевой и политической подготовки. Вступил в КПСС.

После увольнения в запас работал на Горьковском автозаводе В 1968 году переехал в Тольятти.

С 1968 года до своего ухода на пенсию работал электромехаником 48-го цеха сборочно-кузовного производства (СКП) «АВТОВАЗ». Проходил стажировки за рубежом: в Турине (Италия), Монреале (Канада). За годы работы подал и внедрил несколько рационализаторских предложений со значительным экономическим эффектом. Вместе с ним на АвтоВАЗе трудились его жена и сын, а также брат и сестра.

Член КПСС с 1958 года, был делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС. Член ЦК в 1986—1990 годах, член ЦРК в 1981—1986 годах.

После выхода на пенсию проживает в Тольятти.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1973, за активное участие в сооружении и освоении проектных мощностей Волжского автомобильного завода и смежных с ним предприятий).
 Два ордена Ленина (1973, 1986);
 Орден Октябрьской Революции;
 Орден Дружбы народов
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Серебряная медаль ВДНХ.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Мэрия городского округа Тольятти — Герои Социалистического Труда
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&C0B/c7595ab3/index Библиотека — Люди и книги]
 

Персоналии:АвтоВАЗ
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС